Neodiplodina är ett släkte av svampar. Neodiplodina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neodiplodina